Stikstoffixatie, een biochemisch proces waarbij stikstofgas uit de lucht omgezet wordt in stikstofhoudende verbindingen
 Stikstofbinding (scheikunde), een chemisch proces waarbij stikstofgas wordt omgezet in reactievere stikstofverbindingen

Stikstof